Танзания делится на 31 области ()

1 Составляют автономный Занзибар

Примечания 

 
Списки:Танзания